Syssojewa ist der Name von

 Jekaterina Alexandrowna Syssojewa (* 1981), russische Tennisspielerin 
 Marina Syssojewa (* 1959), sowjetisch-kirgisische Hochspringerin